Буесо () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Давід Буесо — гондураський футболіст
 Франсіско Буесо — в. о. президента Гондурасу (1924)
 Хосе Сантьяго Буесо — в. о. президента Гондурасу (1855)

Іспанські прізвища